Boom Boom el término puede hacer referencia a:

Ficción 
Boom Boom (1985), personaje de X-Men.
Boom Boom (1988), personaje del videojuego Super Mario.
Boom Boom Rocket (2007), videojuego.

Música  
Boom Boom (1962), canción del álbum Burnin de John Lee Hooker.
Boom Boom Kid (1972), banda y seudónimo de Carlos Rodríguez.
Boom Boom (2005), canción del álbum Ghetto Story de Cham con Rihanna. 
Boom Boom Pow (2009), canción del álbum The E.N.D. de Black Eyed Peas.
Boom Boom (2013), canción Ray Foxx con Rachel K Collier.
Boom Boom (2014), canción del álbum Unstoppable de Dareysteel.